— род растений семейства Вересковые. Включает в себя один вид — Pityopus californica (Eastw.) H.F.Copel.

Ареал 
Вид Pityopus californica встречается в горах на севере Калифорнии, а также в нескольких местах в штатах Орегон и Вашингтон.

Биологическое описание 
Многолетние травянистые растения. Соцветие — кисть, содержащая от 2 до 11 цветков. Все части цветков белые, за исключением розовато-желтоватых пыльников. Pityopus californica является самым маленьким микотрофным растением в семействе Вересковые.

Примечания

Комментарии

Литература 
 Hickman, J. C., ed. 1993. The Jepson manual: higher plants of California. (F CalifJep)
 Hitchcock, C. L. et al. 1955—1969. Vascular plants of the Pacific Northwest. (F Pacif NW)
 Kartesz, J. T. 1994. A synonymized checklist of the vascular flora of the United States, Canada, and Greenland. (L US Can ed2)

Ссылки 
 USDA: Classification: Pityopus Small
 USDA: Plants Profile: Pityopus californica (Eastw.) Copeland f.
 Calflora.org: Pityopus californicus (Eastw.) H.F.Copel.
 Mycotrophic Wildflowers — What are they?
 Thieves from the Heath — Mycotrophic Wildflowers
 The second edition of The Jepson Manual (2012) is available from the University of California Press: Ericaceae
 Botanical Society Parasitic Plant Pages: Pityopus californica

Вересковые
Флора Северной Америки
Эндемики США